Friedrich Pabst – inżynier, architekt, twórca planu Pabsta (plan urbanistyczny dla Warszawy w czasie II wojny światowej)
 Friedrich Pabst – właściciel gruntów, polityk (członek niemieckiego Reichstagu)